Schlöske ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Schlöske (1904–1944), deutscher Weitspringer
 Hermann Schlöske (1905–1991), deutscher Sprinter
 Horst-Rüdiger Schlöske (* 1946), deutscher 400-Meter-Läufer